Digne steht für:

 Arrondissement Digne-les-Bains, Verwaltungseinheit im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Bistum Digne, Suffragandiözese des Erzbistums Marseille
 Lucas Digne (* 1993), französischer Fußballspieler

Orte in Frankreich:
 Digne-les-Bains, Stadt im Département Alpes-de-Haute-Provence
 La Digne-d’Amont, Gemeinde im Département Aude
 La Digne-d’Aval, Gemeinde im Département Aude